A partir da Copa do Mundo FIFA de 2022, 80 seleções nacionais já competiram nos mundiais. O Brasil é o único time a ter participado de todos os 22 torneios até agora, com a Alemanha tendo participado em 20, Argentina e Itália em 18 e México em 17. Até o momento, oito nações venceram o torneio. Os primeiro vencedor em 1930 foi o Uruguai; os atuais campeões são a Argentina. A nação mais bem sucedida na competição atualmente é o Brasil, que conquistou a taça em cinco ocasiões. Cinco equipes disputaram finais da Copa do Mundo da FIFA sem vencer, enquanto outras doze apareceram nas semifinais.

Estreia de Seleções 
Toda Copa do Mundo teve, pelo menos, uma seleção estreante. Esta tabela mostra as equipes nacionais em ordem alfabética por ano.

* O número total de equipes que participaram da Copa do Mundo até 2022 é de 80, usando a visão de sucessores da FIFA (por exemplo: a Rússia é sucessora da URSS e não uma equipe separada, enquanto que a Ucrânia é uma entidade separada mais recente).

Resultados abrangentes de equipe por torneio 
 Legenda
  — Campeão
  — Vice-campeão
  — Terceiro lugar
  — Quarto lugar
 QF — Quartas-de-final (1934–1938, 1954–1970 e 1986–atualmente: fase eliminatória de 8 times)
 2F — 2ª Fase (1974–1978, segunda fase de grupos, top 8; 1982: segunda fase de grupos, top 12; 1986–atualmente: oitavas-de-final)
 1F — 1ª Fase (1930, 1950-1970 e 1986-atualmente: fase de grupos; 1934-1938: oitavas-de-final; 1974-1982: primeira fase de grupos)
 ? — Indefinido
 c — Classificado(a) para próximo torneio
  — Classificado(a), mas retirou-se
  — Não se classificou
  — Desistiu ou foi desqualificado durante a qualificação (depois de jogar partidas)
  — Não entrou / Retirou-se / Banido(a) / Entrada não aceita pela FIFA
  — Sede
  — Não afiliado à FIFA
 % — Taxa de sucesso de alcançar a Copa do Mundo, contando apenas as vezes em que a seleção entrou no torneio

A posição de cada equipe nos torneios é de acordo com a FIFA. As posições, exceto os quatro melhor colocados (top dois em 1930), não é um resultado de competição direta entre as equipes; em vez disso, equipes eliminadas na mesma fase são ranqueadas pelos seus resultados completos no torneio. Em torneios mais recentes, a FIFA tem usado seu ranking mundial para ter seus cabeças-de-chave no sorteio final.

Ranking de equipes por número de aparições

Melhores colocados 

Desagregação das equipe sucessoras

Resultado geral de equipes 
De acordo com a convenção estatística do futebol, partidas decididas na prorrogação são contadas como vitórias e derrotas, enquanto que partidas decididas na disputa por pênaltis são contadas como empates. 3 pontos para vitória, 1 para empate e 0 para derrota.

Atualizado após a Copa do Mundo FIFA de 2022.

Fonte: 

 Desagregação das equipes sucessoras

Resultados dos países-sede 
Exceto 1934, aos países-sede é garantida uma vaga automática na Copa do Mundo. A primeira sede a não passar da primeira fase foi a África do Sul. † denota o melhor resultado da história da seleção e ‡, o melhor resultado à época.

Resultados dos finalistas nas Copas seguintes 
A partir da Copa de 2006, os campeões não foram mais garantidos automaticamente na Copa seguinte.

Resultados por confederação 
 — Sedes que são desta confederação

AFC (Ásia)

CAF (África)

CONCACAF (Américas do Norte e Central e o Caribe)

CONMEBOL (América do Sul)

OFC (Oceania)

UEFA (Europa)

Geral 
Depois de 22 Copas, as seleções europeias (UEFA) ganharam 12 ouros, 17 pratas e 18 bronzes. As seleções sul-americanas (CONMEBOL) ganharam 10 ouros, 5 pratas e 3 bronzes. Enquanto que as outras quatro confederações juntas ganharam apenas um bronze com os Estados Unidos na primeira Copa em 1930.

Secas 
Esta é uma lista de seleções que ficaram à mais tempo sem retornar à uma Copa do Mundo FIFA. Não estão incluídos 1942 e 1946, quando o torneio não foi realizado devido à Segunda Guerra Mundial.

Maiores Secas em atividade

Atualizado em junho de 2022, incluindo a qualificação para a Copa do Mundo FIFA de 2022. Não inclui países que ainda não estrearam ou países que não existem mais.

Maiores Secas na história

Inclui apenas secas iniciadas após a primeira aparição de uma seleção e até que o país deixou de existir. Atualizado em junho de 2022, incluindo qualificação para a Copa do Mundo FIFA de 2022.

Ver também 
 Seleções que nunca participaram da Copa do Mundo

Notas 

 
Participações das seleções nacionais na Copa do Mundo de Futebol
Equipes da Copa do Mundo FIFA